Бельгія вперше взяла участь в літніх Олімпійських іграх 1900 року в Парижі та з тих пір виступала на всіх літніх Олімпійських іграх, крім Ігор у Сент-Луїсі 1904 року. На зимових Олімпійських іграх бельгійські спортсмени дебютували 1924 року в Шамоні та з того часу не пропустили жодної зимової Олімпіади, крім Ігор у Скво-Веллі 1960 року та Ігор в Греноблі 1968 року.

Бельгія одного разу сама була господаркою літніх Олімпійських ігор. 1920 року Олімпіада пройшла в Антверпені.

За час виступу на Олімпійських іграх бельгійські спортсмени завоювали 144 олімпійські медалі: 38 золотих, 52 срібних і 54 бронзових. Практично всі медалі були завойовані на літніх Олімпійських іграх, найбільше медалей бельгійці завоювали у змаганнях зі стрільби з лука та велоспорту.

Національний олімпійський комітет Бельгії був утворений 1906 року і прийнятий МОК того ж року.

Медалі

Медалі на Літніх іграх

Медалі на Зимових іграх

Медалі за видом спорту

Джерела 

 Статистика на Sports-reference.com  
 Бельгія на офіційному сайті Олімпійського руху